William Sapp ist der Name folgender Personen:

* William Fletcher Sapp (1824–1890), US-amerikanischer Politiker
 William R. Sapp (1804–1875), US-amerikanischer Politiker